Понхва́ (, Bonghwa-gun) — уезд в провинции Кёнсан-Пукто, Южная Корея.

История 
Человеческие поселения на месте Понхва существовали уже в начале первого тысячелетия. Во эпоху Ранних корейских государств территория на которой находится современный Понхва, принадлежала племенному союзу Киджогук, который входил в Чинхан. В эпоху Трёх государств территория входила в состав уезда Нэги государства Когурё. Позднее уезд перешёл под контроль Силла, в VIII веке был переименован в Нэрён. В XI веке здесь была образована административная единица Понхва ранга «хён». Современное название и статус уезда был получен только в эпоху поздней династии Чосон в 1895 году на 32 году правления вана Коджона. В 1914 году была проведена административная реформа, в результате которой количество районов («мёнов») в уезде сократилось с 15 до 9.

География и климат 
Понхва расположен в северной части провинции Кёнсан-Пукто. На юге граничит с городом Андон, на востоке — с уездом Ульджин, на севере — с провинцией Канвондо, на западе — с городом Йонджу. Ландшафт образован восточными отрогами горной гряды Тхэбэксан, территория уезда на 80 % покрыта лесом. По территории уезда протекает одна из крупнейших рек Корейского полуострова — Нактонган. Высочайшая точка — 1567 метров (Тхэбэксан).

Климат муссонный, однако из-за гористого ландшафта более холодный, чем в других частях Корейского полуострова. Средняя температура января — 3,8 ℃, средняя температура августа — 27.3℃, среднегодовая температура — 11℃. Среднегодовое количество осадков — 1310,8 мм.

Туризм и достопримечательности 
Достопримечательности Понхва включают:
 Природный парк на горе Чхоннянсан — находится под охраной государства. Здесь расположено 6 пиков, проложены туристические маршруты. В древности в этих местах находились обиталища буддийских моханов. Сохранилось несколько монастырей и храмов эпохи Силла. Площадь парка составляет 52,8 км².
 Лес на горе Чхонгоксан — находится на высоте от 800 до 1276 м над уровнем моря. Здесь растёт много корейской сосны, многим деревьям более 100 лет. На территории лесной зоны расположены палаточные городки, мотели и другая туристическая инфраструктура.
 Таксиль Маыль — древнее поселение, ныне превращённое в музей под открытым небом. Здесь была министерская резиденция времён династии Чосон (эпоха вана Чунджона). Сохранилось несколько образцов корейской средневековой архитектуры.

Культура 
В Понхва сохранилось богатое культурное наследие, среди лучших образцов которого:
 Сидячая каменная статуя Будды, входящая в список Национальных сокровищ Кореи под номером 201. Расположена на высоте 430 м. Представляет собой памятник каменному зодчеству эпохи Силла. В настоящее время статуя повреждена, отколоты несколько частей.
 Каменная пагода в Содонни — трёхэтажная пагода, представляет собой образец средневековой культуры времён позднего Силла (Объединённое Силла).
 Буддийский храм Чуксоса — храм эпохи Объединённого Силла, содержит множество оригинальных артефактов, в том числе каменную статую Будды, входящую в список сокровищ Кореи.
 Несколько классических текстов и исторических хроник, написанных во время династии Корё и Чосон (XIII—XV вв).
 В Музее Чхоннянсан представлено более тысячи экспонатов, иллюстрирующих жизнь корейцев в средние века.

Из явлений современной культурной жизни Понхва можно выделить:
 Уездный культурный центр — прежде всего занимается организацией археологических работ; кроме того, при этом центре существуют курсы флористики, каллиграфии и других художественных занятий средневековой знати Кореи.
 Культурный фестиваль Понхва — проходит ежегодно. В программе — фольклорные представления, костюмированное шествие, конкурсы для посетителей.

Символы 
Как и многие другие населённые пункты Южной Кореи, Понхва имеет ряд символов:
 Дерево: сосна
 Цветок: магнолия
 Птица: сорока

Города-побратимы 
Понхва является городом-побратимом следующих городов:

  Кандонгу, Сеул, Республика Корея
  Пучхон, провинция Кёнгидо, Республика Корея
  Йонджегу, Пусан, Республика Корея
  Тунчуань, провинция Шэньси, Китай
  Сэлэнгэ, Монголия

Известные жители 
 Ким Ки Дук, известный южнокорейский режиссёр. Родился в Понхва.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт уезда
 
 

Уезды Республики Корея
Кёнсан-Пукто